Andreas Anarp, född 31 juli 1995, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Tranås AIF i Hockeyettan. Anarps moderklubb är Nybro Vikings IF där han spelade som junior innan fortsatte i IK Oskarshamn. Säsongen 2014/15 var han tillbaka i moderklubbens A-lag och spelade där under fyra säsonger. Efter det har han spelat i Tyringe SoSS och Mörrums GoIS IK.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1995
Levande personer
Män
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Tranås AIF
Spelare i Tyringe SoSS
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare